Ketidağ kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ketidağ (berg i Azerbajdzjan), 
 Tsarasar Lerr, berg, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar